Mns Mesjid (Muara Dua), een plaats in Indonesië
Mns Mesjid (Meurah Mulia), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing